Willaston (Cheshire East) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Willaston (Cheshire West and Chester) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Willaston – miejscowość w Australii, w aglomeracji Adelaide, w stanie Australia Południowa